Вассербург — топоним:

 Вассербург () — коммуна в департаменте Верхний Рейн (Франция)
 Вассербург () — община в округе Швабия, в земле Бавария (Германия)
 Вассербург () — город на реке Инн в Верхней Баварии (Германия)
 Краусник-Грос-Вассербург () — коммуна в районе Даме-Шпревальд, в земле Бранденбург (Германия).

Также 
 Замок на воде ( или ) — уединённо стоящее строение, со всех сторон окружённое естественной или искусственно созданной водной преградой.